Kulturhaus „Maxim Gorki“ steht für:

 Kulturhaus „Maxim Gorki“ (Dessau)
 Kulturhaus „Maxim Gorki“ (Großenhain)
 Kulturhaus „Maxim Gorki“ (Radeberg)
 Kreiskulturhaus „Maxim Gorki“ (Lutherstadt Wittenberg)